En Pologne, Budziszewice peut désigner :

 Budziszewice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Budziszewice, une gmina rurale de la voïvodie de Łódź ;
 Budziszewice, un village de la voïvodie de Łódź, chef-lieu de la gmina précédente.